

Anthroponyme 
 Hui (mort en 817) est un roi du royaume de  Balhae, en Corée.

Patronyme 

 François Tong Hui (1933-2016), un prélat catholique et dissident chinois.

Prénom 
 Hui Shiu-hung, un acteur hongkongais ;
 Su Hui, une poétesse chinoise du .

Divers 
 Hui, un peuple vivant en République populaire de Chine et formant une des 56 nationalités de Chine ;
 hui, une langue principalement pratiquée dans le sud-est de la Chine, qui n'a aucun rapport avec le peuple précité.

Toponyme 

 xian de Hui, une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine ;
 hui, le nom donné à certains hameaux du massif du Morvan en France ;
 Hui, île de la commune de Færder, dans le comté de Vestfold et Telemark en Norvège.

Sigle 
HUI est un sigle qui peut signifier :
 , un des protocoles de communication MIDI propriétaire destiné à connecter (interfacer) une station audio-numérique (DAW) avec une surface de contrôle.

Code 
HUI est un code qui peut signifier :
 .

Homonymie de toponyme